Roridula är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Roridula ingår i familjen Roridulaceae. 

Roridula är enda släktet i familjen Roridulaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Roridula